Pataki András (1920?) hosszútávfutó
Pataki András (1963) balettművész, balettigazgató
Pataki András (1971) színházi rendező, színigazgató